

Toponyme

Australie 

 Sandford est une localité de Tasmanie.
 Sandford est une localité du Victoria.

Canada 

 Sandford est une localité de Nouvelle-Écosse.

États-Unis 

 Sandford est une localité de l'Indiana.

Royaume-Uni

Angleterre 

 Sandford est un village de Cumbria.
 Sandford est un village du Devon.
 Sandford est un village du Dorset.
 Sandford est un village du Somerset.
 Sandford est un hameau du Hampshire.

 Dry Sandford est un village de l'Oxfordshire.
 Sandford-on-Thames est un village de l'Oxfordshire.
 Sandford Orcas est un village du Dorset.
 Sandford St. Martin est un village de l'Oxfordshire.

Écosse 

 Sandford est un village du South Lanarkshire.

Patronyme 

 Ben Sandford (né en 1979) est un skeletoneur néo-zélandais.
 Bruce Sandford (né en 1962) est un skeletoneur néo-zélandais.
 Bruce Sandford (né en 1975) est un manager dans les médias français.
 Daniel Sandford (1882-1982) est un colonel de l'armée britannique.
 Ed Sandford (né en 1928) est un joueur canadien de hockey sur glace.
 Frankie Sandford (née en 1989) est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète et mannequin anglaise.
 John Sandford (né en 1944) est un journaliste américain.
 Tiny Sandford (1894-1961) est un acteur américain.

Autres 

 Sandford est une marque d'automobile.

Patronyme anglais